Main du futur est le  de la série de bande dessinée Les Légendaires, créée par Patrick Sobral. Il est sorti en .

Synopsis 
La machine temporelle a emmené les Légendaires dans le passé, à l'époque où Danaël était Faucon d'argent... Gryf, Danaël et Shimy vont devoir délivrer la Jadina du passé et retrouver Jadina et Razzia du présent qui se sont perdus !

Publications 
 Delcourt,  
 Delcourt,  

Album de bande dessinée sorti en 2006
Album des Légendaires